Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд 2019 начался 20 марта 2017 и закончился 20 ноября 2018 года. В нём участвовали 54 сборные, соревновавшиеся за 11 мест в финальном раунде..

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 26 января 2017 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Команды были разбиты на шесть корзин, согласно рейтингу, заработанному в ходе выступлений на последних трёх чемпионатах Европы (в том числе и в отборочных турнирах).

Групповой этап 
Девять победителей групп выходят напрямую в финальную стадию, а четыре лучшие команды среди занявших вторые места примут участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах. Если несколько из «вторых» команд набрали в этих матчах одинаковое количество очков, в силу вступают следующие критерии:

 разница мячей;
 количество голов;
 количество голов на выезде;
 рейтинг «фэйр-плей»;
 жребий.

Если по окончании группового этапа две или более команд набрали равное количество очков, для определения первенства применяются следующие критерии:
 количество очков, набранных в матчах между данными командами;
 разница мячей в матчах между данными командами;
 количество забитых голов в матчах между данными командами;
 количество голов в матчах между данными командами, забитых гостями.

Если после применения критериев 1, 2, 3 и 4 две команды по-прежнему имеют равные показатели, эти же критерии применяются ещё раз уже только для этих двух команд. Если и это не приводит к результату, применяются критерии 5 и 6.

 результаты всех матчей в группе: 1) разница мячей, 2) количество забитых голов;
 жребий.

Если две команды имеют абсолютно идентичные показатели перед последним матчем в группе и играют вничью, то по окончании основного времени проводится серия пенальти.

Группа 1 

{|
|-
|

|

|}
. Источник: УЕФА

Группа 2 

{|
|-
|

|

|}
. Источник: УЕФА

Группа 3 

{|
|-
|

|

|}
. Источник: УЕФА

Группа 4 

{|
|-
|

|

|}
. Источник: УЕФА

Группа 5 

{|
|-
|

|

|}
. Источник: УЕФА

Группа 6 

{|
|-
|

|

|}
. Источник: УЕФА

Группа 7 

{|
|-
|

|

|}
. Источник: УЕФА

Группа 8 

{|
|-
|

|

|}
. Источник: УЕФА

Группа 9 

{|
|-
|

|

|}
. Источник: УЕФА

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Учтены только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Стыковые матчи

Команды-участники 
 
 
 
 

|}

Квалифицировавшиеся команды 

(Жирным шрифтом выделены года, в котором команды становилась чемпионом. Курсивом — команда была организатором)
*-В составе  Югославии.
^-В составе  Сербии и Черногории.

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2019